Ганжа́ — топоним и фамилия.

Топоним 
 Ганжа — река в Краснодарском крае.
 Ганжа (ганджа) — наркотик:
 Индийское название местных сортов конопли посевной и психотропных продуктов из этих растений.
 На Ямайке и Карибских островах — общее название для психотропных сортов конопли, а также высокосмолистая форма марихуаны, обычно используемая для ритуального курения.

Известные носители 
 
 Ганжа, Арон Львович (1910—1941) — советский борец классического (греко-римского) стиля.
 Ганжа, Иван (?—1648) — украинский военный деятель, уманский полковник (1648), сподвижник Богдана Хмельницкого.
 Ганжа, Николай Алексеевич (род. 1947) — украинский политик, народный депутат Украины.
 Ганжа, Николай Николаевич (род. 1976) — украинский русскоязычный писатель, псевд. — Меир Ландау
 Ганжа, Пётр Андреевич (1881—1979) — украинский военачальник, командир дивизии армии УНР.
 Ганжа, Степан Александрович (род. 1942) — украинский ковродел, заслуженный мастер народного творчества Украины, лауреат Национальной премии им. Тараса Шевченко.
 Ганжа, Никита Тимурович (род. 2005) — российский блоггер, химик, общественный деятель

См. также 
 
 
 
 
 Ганджам (округ)